Имени Калинина — названия населенных пунктов:

Армения 

 имени Калинина — до 1992 г. название села Норамарг в Араратской области.

Казахстан 
 имени Калинина — прежнее название села Теренкудук Бокейординского района Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 имени Калинина — село в Ат-Башинском районе Нарынской области.

 имени Калинина — прежнее название села Ынтымак Бакай-Атинского района Таласской области.

Россия 
 имени Калинина — посёлок в Петропавловском районе Алтайского края.
 имени Калинина — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 имени Калинина — село в Кизлярском районе Дагестана
 имени Калинина — посёлок в Глушковском районе Курской области
 имени Калинина — посёлок в Волоколамском районе Московской области.
имени М. И. Калинина — посёлок в Борском районе Нижегородской области, упразднён в 2004 году.
 имени М. И. Калинина — рабочий посёлок в Ветлужском районе Нижегородской области.
 имени Калинина — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.